

Prénom 

 Adria est un prénom féminin d'origine italienne porté depuis la plus haute antiquité par les femmes patricienne.

Toponymes 
 Adria est une commune italienne située dans la province de Rovigo en Vénétie.
 Adria (ou Pô d'Adria) était une branche du delta du Pô.
 Adria  (ou Hadria ou Atria) est une ancienne ville étrusque, fondée au  par les Étrusques à l'estuaire de l'Adria, se trouvant sur le territoire de l'actuelle commune italienne éponyme.

Géographie 
 La mer Adriatique doit son nom au fleuve Adria ou à la cité étrusque d'Adria, située autrefois sur ses bords (aujourd'hui à  à l'intérieur des terres en raison des dépôts alluvionnaires du Pô.)

Personnages de fiction 
 Adria est un personnage de l'univers fictif de la série de science-fiction américaine Stargate SG-1

Marque horlogère 
 Adria, une marque horlogère suisse, déclinée en Adriatica

Instituts Techniques Agro-industriels (ITAI) 
 Adria Développement, institut technique agro-industriel (formation agroalimentaire et recherche agroalimentaire)

Constructions 
 Adria est le nom d'une tour située dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris. Elle est aujourd'hui occupée par la société Technip.

Compagnie aérienne 
 Adria Airways est une compagnie aérienne slovène

Mobilité 
 Adria - ou Adria Mobil - est un constructeur slovène de camping-cars et de vans.